Lista över personer som varit guvernör i delstaten Kentucky:

Referenser

Se även
 USA:s delstatsstyren
 Kentucky colonel

Externa länkar
 governor.ky.gov

 
Kentucky